Gaio Ceionio Rufio Volusiano (console 311), console nel 311
Gaio Ceonio Rufo Volusiano Lampadio, prefetto nel 365, nipote del precedente